Зарубаев — русская фамилия.

Известные носители 
 Зарубаев, Валериан Платонович (?—1890) — русский генерал, участник Севастопольской обороны.
 Зарубаев, Николай Платонович (1843—1912) — русский генерал, деятель русско-японской войны.
 Зарубаев, Сергей Валериянович (1877—1921) — русский контр-адмирал, командующий морскими силами Балтийского флота.